Световната лига по волейбол 2011 е 22-рото издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, която се играе от 16 страни от 27 май до 10 юли 2011. Финалния кръг се проведе в Гданск и Сопот в Полша.

Групи 

*  се оттегли от турнира, Япония ги заменя.
**  се оттегли от турнира, Португалия ги заменя.

Състави

Критерия за класиране в групите 
1. Спечели точки  2. Брой победи  3. Коефициент на геймове  4. Коефициент на точки

При победа с 3–0 или 3–1: 3 точки за победителя, 0 за загубилия  При победа с 3–2: 2 точки за победителя, 1 за загубилия

Междуконтинентален кръг 
 Всички часове са в местно време
 Финалния кръг ще се проведе в Пошла. Победителя от всяка група и най-добрия втори отбор ще се класират за финалния кръг. Ако Полша завършат първи в тяхната група, тогава най-добрите два отбора от всички групи ще се класират за финалите.

Група A 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Група B 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Група C 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Група D 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Финален кръг 
 Място:  Ерго Арена, Гданск / Сопот, Полша
 Всички часове са в Западноевропейско лятно часово време (UTC+2)

Групова фаза

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Финална четворка

Схема

Полуфинали 

|}

3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране 

Илиних, Апаликов, Хтей, Гранкин, Бирюков, Соколов, Бережко, Бутко, Мусерски, Щербинин, Спиридонов, Михайлов, Волков, Степанян
Треньор-Алекно

Награди 
 MVP:  Максим Михайлов
 Best Scorer:  Бартош Курек
 Best Spiker:  Тео Лопеш
 Best Blocker:  Максим Михайлов
 Best Server:  Дмитрий Мусерски
 Best Setter:  Лучиано Де Чеко
 Best Receiver:  Мурило Ендреш
 Best Libero:  Кшищоф Игнашак

Външни препратки 
 Official website

Световна лига по волейбол